Salgado de São Félix kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Salgado de São Félix (ort), Paraíba, 
 Salgado de São Félix (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar